Haplostoma är ett släkte av kräftdjur som först beskrevs av Canu 1886. Enligt Catalogue of Life ingår Haplostoma i familjen Ascidicolidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Haplostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Haplostoma